Люсье́н Буайе́ (, 18 августа 1901 — 6 декабря 1983) — французская певица.

Её самая известная песня — . Она была её первым исполнителем.

Примечания

Ссылки 
 Люсьен Буайе на сайте AllMusic
 

Родившиеся в 1901 году
Умершие в 1983 году
Родившиеся в Париже
Умершие в Париже
Певцы и певицы Франции
Поп-музыканты Франции
Похороненные на кладбище Баньё
Певцы и певицы XX века